Алекса́ндр Никола́евич Ку́льчий (; ) — белорусский и российский футболист, полузащитник; тренер. Рекордсмен сборной Белоруссии по количеству проведённых матчей (102).

Карьера

Клубная 
С третьего класса занимался в гомельской секции футбола, первый тренер — Леонид Борсук. Через два года перешёл в спецкласс, часто выступал за команду на два года старше. В 16 лет попал в команду второй лиги «Гомсельмаш», в 1991 году провёл 20 матчей, забил два гола. В чемпионате Белоруссии выступал за «Трактор»/«Фандок» Бобруйск (1992—1994) и МПКЦ Мозырь (1994—1996).

После окончания сезона-1996 Кульчия приглашали в калининградскую «Балтику» и ЦСКА. С армейцами он подписал контракт, но главный тренер Александр Тарханов ушёл в «Торпедо-Лужники», и Кульчий перешёл в московское «Динамо». В конце 1999 года по истечении контракта был на смотринах в Китае, но клуб не договорился о размере компенсации с «Динамо». Получал предложения от нижегородского «Локомотива» и саратовского «Сокола», но перешёл в клуб первого дивизиона «Шинник» Ярославль. Отыграв один сезон, решил перейти в клуб высшего дивизиона «Факел» Воронеж, но сначала по пути в Воронеж попал в серьёзную аварию, затем получил перелом руки на сборах и решил остаться в «Шиннике», с которым по результатам сезона-2001 вышел в премьер-лигу, которую «Факел» покинул. «Факел» подавал жалобу в КДК, но выяснилось, что контракт с клубом был подписан с нарушениями, и Кульчий избежал дисквалификации.

В мае 2005 Кульчий был уволен из «Шинника» и перешёл в «Томь», подписав с клубом Анатолия Бышовца контракт до окончания сезона. В ноябре 2005 было объявлено об уходе Кульчия из команды, но после прихода на пост главного тренера Валерия Петракова он подписал с клубом очередной контракт, а через год продлил соглашение. В январе 2008 подписал двухлетний контракт с «Ростовом». Сезон 2011/12 провёл в ФК «Краснодар», сезон 2012/13 начал в клубе ФНЛ «Сибирь», в январе 2013 перешёл в казахстанский «Иртыш» Павлодар, в котором закончил профессиональную карьеру в возрасте 39 лет.

В сборной 
В сборной Белоруссии дебютировал 14 февраля 1996 года в гостевом матче против сборной Турции (2:3). В октябре 2009 объявил об уходе из команды, однако отыграл в сборной ещё три года, став рекордсменом Белоруссии по количеству матчей — 102.

Тренерская 
С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе сборной Белоруссии. С 2016 года работал в тренерском штабе «Динамо-2» (Москва). С 2018 года являлся старшим тренером ФК «Гомель». С 3 сентября 2019 после ухода Алексея Меркулова стал исполняющим обязанности главного тренера «Гомеля».

9 января 2020 года стал главным тренером молодёжного состава «Динамо» (Москва). Позже возглавил «Динамо-2» (Москва).

29 сентября 2020 года после увольнения Кирилла Новикова назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» (Москва). Провёл с командой две игры: против Краснодара (2:0) и ЦСКА (1:3), после чего клуб возглавил Сандро Шварц.

Достижения

Как игрок

Командные 
 МПКЦ
 Чемпион Белоруссии: 1996
 Обладатель Кубка Белоруссии: 1995/96
 «Динамо» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1997
 Финалист Кубка России: 1996/97, 1998/99
 «Шинник»
 Победитель Первого дивизиона: 2001
 «Ростов»
 Победитель Первого дивизиона: 2008

Личные 
 Включён в список лучших 22 игроков чемпионата Белоруссии (1995)
 Включён в список 11 лучших Чемпионата Белоруссии (1996)
 Лучший футболист Белоруссии: 2009
 Член клуба Сергея Алейникова (578 матчей)

Как тренер 
 «Динамо»-мол. (Москва)
 Победитель молодёжного первенства России: 2019/20

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Футболисты России
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Бобруйск»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Футбольные тренеры Белоруссии
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Гомель»
Тренеры ФК «Динамо» Москва